Rasa kan syfta på:

 RASA (musikgrupp) – en svensk musikgrupp bildad 1978

Geografi

Kroatien 

 Raša (flod), 
 Raša, Istrien, 

Robotskapade Kroatienförgreningar